par – tytuł przysługujący wasalom jednego seniora
 par – brytyjski tytuł arystokratyczny, zwykle wiążący się z prawem zasiadania w Izbie Lordów
 par Francji – francuski wyższy tytuł szlachecki
 par – w latach 1814–48 członek wyższej izby parlamentu (Izby Parów) we Francji, a w latach 1826–1910 (z przerwami) w Portugalii
 par – w golfie: zaliczenie dołka w liczbie uderzeń zgodnej z przewidywaną
 Par – miasto Wielkiej Brytanii
 Par – stacja kolejowa w Par
 PAR – Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna
 PAR (ang. photosynthetically active radiation) – promieniowanie czynne fotosyntetycznie
 PAR (ang. parabolic aluminized reflector) – podstawowy typ oświetlenia dyskotekowego
 PAR (ang. phased-array radar) – radar z szykiem fazowanym
 PAR (ang. precision approach radar) – radar precyzyjnego podejścia

Zobacz też 
 Paar